Smolarnia peut désigner en Pologne :
 Smolarnia, village du powiat de Czarnków-Trzcianka, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Smolarnia, village du powiat de Konin, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Smolarnia, village du powiat de Wągrowiec, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Smolarnia, village de la voïvodie de Mazovie
 Smolarnia, village de la voïvodie d'Opole